Captorhinidae és una de les primeres famílies basals de rèptils.

Descripció 

Els captorrínids són un clade de rèptils similars als actuals llangardaixos que visqueren des del Carbonífer superior ia través del Permià. Els seus cranis eren molt més forts que els dels seus parents, Protorothyrididae, i tenien dents molt més adaptats a consumir material vegetal. L'esquelet postcranial és molt similar al dels tetràpodes reptiliomorfos avançats, tant que de fet els grups Seymouriamorf i Diadectomorf foren considerats com rèptils i agrupats junts en Cotylosauria com els primers rèptils a principis del . Els captorrínids tenien amplis i robustos cranis que són generalment triangulars observats en vista dorsal. Els premaxilares estan característicament tornats cap avall. Les primeres formes posseïen una fila única de dents, mentre que les formes més grans i més derivades com Captorhinus i Moradisaurus posseïen múltiples files de dents.

Classificació

Taxonomia 
La següent taxonomia segueix Reisz et al., 2011 i Sumida et al., 2010 a menys que s'indiqui el contrari.

 Família Captorhinidae
 Captorhinoides?
 Eocaptorhinus?
 Acrodenta
 Baeotherates
 Captorhinus
 Euconcordia
 Protocaptorhinus
 Reiszorhinus
 Rhiodenticulatus
 Romeria
 Saurorictus
 Thuringothyris
 Subfamília Moradisaurinae
 Gecatogomphius
 Kahneria
 Captorhinikos
 Labidosaurus
 Labidosaurikos
 Moradisaurus
 Rothianiscus
 Gansurhinus
 Captorrínides dudosos
 Puercosaurus
 Riabininus

Filogènesi 
El següent cladograma segueix l'estudi realitzat per Sumida et al., 2010.

El cladograma següent es basa en la topologia d'una anàlisi de 2011 dels palentòlegs Robert R. Reisz, Jun Liu, Jin-Ling Li i Johannes Müller.

Referències 

Sauròpsids del Permià